Куяново — название населённых пунктов в России:
 Куяново — деревня в Калтасинском районе Башкортостана.
 Куяново — село в Краснокамском районе Башкортостана.
 Куяново — село в Актанышском районе Татарстана.
 Куяново — деревня в Мензелинском районе Татарстана.
 Куяново — село в Первомайском районе Томской области.